Althaea bezeichnet:

 Eibisch (Gattung)
 in der Pharmazie vor allem die Art Echter Eibisch (Althaea officinalis)
 die Tochter des Thestius aus der griechischen Mythologie, siehe Althaia
 antike Stadt des iberischen Stamms der Olkaden im oberen Guadianatal, siehe Althia
 (119) Althaea, ein Asteroid